Krążownik Titanic (ang. Starship Titanic) – humorystyczna gra komputerowa, do której scenariusz napisał Douglas Adams oraz powieść na jej podstawie, napisana przez Terry'ego Jonesa, jednego z Monty Pythonów.

Titanic
1998 w grach komputerowych
Gry na platformę Windows
Angielskie powieści fantastyczne